Jerzy Skrzypczak (1929–2018) – polski architekt
 Jerzy Skrzypczak (ur. 1963) – polski brydżysta